Wischnewski ist die ausländische Form des polnischen Familiennamens Wiśniewski, in dem der stimmlose alveolopalatale Frikativ [⁠ɕ⁠], wiedergegeben mit dem Buchstaben „ś“, durch den ähnlich klingenden stimmlosen postalveolaren Frikativ [⁠ʃ⁠] in deutscher Schreibweise „sch“ ersetzt wurde. Er ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Wischnewski (1906–1975), sowjetischer Chirurg
 Anke Wischnewski (* 1978), deutsche Rennrodlerin
 Dmitri Olegowitsch Wischnewski (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Erik Wischnewski (* 1952), deutscher Astrophysiker und Buchautor
 Gerd Wischnewski (* 1930), deutscher Budo-, Aikido-, Judo-, Kendo- und Karatekämpfer
 Hans-Jürgen Wischnewski (1922–2005), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister
 Inge Wischnewski (1930–2010), deutsche Eiskunstläuferin und -trainerin
 Iwan Sergejewitsch Wischnewski (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Jens Wischnewski (* 1981), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jost Wischnewski (* 1962), deutscher Bildhauer, Installations- und Medienkünstler
 Klaus Wischnewski (1928–2003), deutscher Dramaturg und Filmkritiker
 Patrick Wischnewski (Footballspieler) (* 1981), deutscher American-Football-Spieler
 Patrick Wischnewski (* 1987), deutscher Basketballspieler
 Sergei Wladimirowitsch Wischnewski (1893–1967), sowjetischer Generalmajor 
 Siegfried Wischnewski (1922–1989), deutscher Schauspieler
 Stefan Wischnewski (* 1974), deutscher Bildhauer
 Wikenti Karlowitsch Wischnewski (1781–1855), russischer Astronom
 Witali Wiktorowitsch Wischnewski (* 1980), ukrainischer Eishockeyspieler
 Wsewolod Witaljewitsch Wischnewski (1900–1951), sowjetischer Schriftsteller

Siehe auch:
 (227770) Wischnewski
 Wischniewsky
 Wisnewski
 Wiśniewski